Тертерский район () — административная единица в Азербайджане. Административный центр — город Тертер. Часть района на данный момент контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР).

История 
Первоначальное название Тертерского района — Чапархана.

Весной 1920 года была учреждена Джаванширская область. В том же, 1920 году был образован Тертерский округ. Указанный округ на протяжении 1920—1922 годов находился в прямом подчинении Джаванширской области. В 1922 году Тертерский округ получил название Джаванширского округа. В 1923—1929 годах Джаванширский округ находился в составе Агдамского округа, а в 1929—1930 годах — Карабахского округа.

Тертерский район был основан 8 августа 1930 года. 24 февраля 1931 года Тертерский район был ликвидирован и отдан в административное подчинение Бардинского района. 27 января 1934 года Тертерский район был создан вновь. 5 августа 1949 года район был переименован в Мир-Баширский район. 4 января 1963 года Мир-Баширский район был ликвидирован и переведён в административное подчинение Бардинского района, 6 января 1965 года вновь был создан Мир-Баширский район. 7 февраля 1991 года Мир-Баширский район вновь переименован в Тертерский район. 26 ноября 1991 года Верховным Советом Азербайджанской Республики были упразднены Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО), и большая часть территории Мардакертского района НКАО (посёлок Агдере и 28 сёл) вошла в состав Тертерского района.

В 1994 году во время Карабахской войны армяне начали крупномасштабное наступление на территорию района, в частности их целью был захват райцентра — Тертера. Азербайджан смог удержать город, однако утратил контроль над сёлами Сейсулан, Талыш и Левонарх.

Часть территории Тертерского района в настоящее время контролируется вооружёнными силами непризнанной НКР и входит в Мартакертский район НКР.

27 сентября 2020 года началась Вторая карабахская война между вооружёнными силами Азербайджана с одной стороны и вооружёнными формированиями НКР и Армении с другой. По заявлению Министерства обороны Азербайджана, 3 октября 2020 года населённые пункты Суговушан и Талыш перешли под контроль вооружённых сил Азербайджана. Во время войны город Тертер был подвергнут обстрелам. По словам главы исполнительной власти Тертерского района, с начала конфликта в течение месяца по району было выпущено около 15,5 тысяч снарядов, в результате обстрелов в районе погибли 17 мирных жителей, в том числе один ребенок и одна женщина, был ранен 61 человек, полностью разрушены 133 дома, нанесён ущерб 14 школам, трём больницам, 18 административным зданиям, 65 многоквартирным жилым домам.

Согласно экономическому делению Азербайджана, с 1991 года входит в состав Верхне-Карабахского экономического района, который 7 июля 2021 года был переименован в Карабахский экономический район.

География 
Район расположен в западной части Кура-Араксинской низменности. Поверхность равнинная. Протягивается от запада к востоку. Полезные ископаемые — стройматериалы, такие как песок, грунт и прочие. Через территорию района протекают реки Тертер и Инджачай, с южной границы — Хачынчай. Территория состоит из серозёмов и луговых почв.

На данный момент в состав района входят: 1 город, 2 посёлка, а также 77 сёл.

Население

Тертерский район (1939 г.)

Численность населения (01.01.2009) 

Основными занятиями жителей района являются растениеводство, скотоводство, ковроткачество, искусство вышивания и вязания.

Населённые пункты

Культурное наследие 
На территории Тертерского района имеется двадцать четыре памятника архитектуры. Среди них (согласно азербайджанским данным) один — памятник мирового значения, пятнадцать — памятники археологии государственного значения, семь — памятники архитектуры локального значения, один памятник археологии локального значения.

Данные памятники находятся в самом городе Тертер, а также таких сёлах, как Бурудж, Гаджыгервенж, Эвоглу, Гусанли, Саров, Борсунлу, Баим Саров, Хорузлу, Демирчилер и т. д. Здесь имеются три мечети, пятнадцать курганов, два некрополя, два поселения, один мавзолей.

В декабре 2020 года после внесения изменений в постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики "Об утверждении распределения по степени важности недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики” церковь в Кельбаджарском районе, храм Егише Аракял в Агдамском районе и мост (село Суговушан) переданы в подчинение Тертерского района.

См. также 
 Малый Кавказ
 Карабах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тертерского района 
 На сайте Азербайджана
 Исполнительная власть города Тертер

 
Карабах
Появились в 1930 году в Азербайджане